Hyam steht für:

  Hyam, Platoid-Sprache

 Johann Hyam (um 1733–1816), Artist, Kunstreiter
 Ronald Hyam (* 1936), Historiker